Jezioro Pluszne –  jezioro w woj. lubuskim, w powiecie wschowskim, w gminie wiejskiej Sława
 Jezioro Pluszne Wielkie – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim
 Jezioro Pluszne Małe – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim